Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2019—2020 () — 106-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. У зв'язку з Пандемією COVID-19 28 квітня 2020 року Федерація футболу Люксембургу вирішила припинити проведення турніру. Переможець визначений не був, жодна з команд не залишила Національний дивізіон.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2020
Люксембург
Люксембург
2019 у люксембурзькому спорті
2020 у люксембурзькому спорті